Акшат — название населенных пунктов в Казахстане:

 Акшат — село в подчинении горадминистрации Актобе Актюбинской области, упразднено в 2018 г.
 Акшат (до 2018 г. — Лубенка) — село в Чингирлауском районе Западно-Казахстанской области.